Józef Hermanowicz (duchowny) – białoruski duchowny katolicki, marianin, pisarz
 Józef Hermanowicz (polityk) – polski przedsiębiorca, poseł na Sejm I kadencji